Тринадцатый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с декабря 1959 года по 18 марта 1960 года.

Регламент турнира 
С этого сезона чемпионат СССР разыгрывался только в классе «А» и вновь стало разыгрываться первенство РСФСР. Из ведущих команд прошлогоднего класса «Б» была сформирована 1-я группа первенства – по 4-5 лучших команд из каждой зоны РСФСР. На базе остальных была сформирована 2-й группа из 74-х участников.
Несмотря на название турнира, в играх 1-й группы, как и в двух прошлых сезонах класса «Б», участвовали команды других союзных республик, так же сведённые в отдельную зону, а во 2-й группе сыграла команда из КазССР. Они не участвовали в розыгрыше звания чемпиона РСФСР, однако претендовали на единственную путёвку в чемпионат СССР.
Хотя группы первенства были сформированы по силе участников, команды 2-й группы также получали шанс на победу в чемпионате – две её лучшие команды выходили в финальный турнир первой группы.

1-я группа

Предварительный этап

1-я зона

2-я зона

3-я зона

Зона союзных республик

Финальный турнир 
Матчи прошил с 6 по 18 марта на стадионе «Металлург» в Сталинске.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Фуфаев («Динамо»)
 Лучший защитник – Пётр Герасимов («Труд»)
 Лучший нападающий – Михаил Григорьев («Металлург»)

Подгруппа «А»

Подгруппа «Б»

За 1-4 места

За 5-6 места

За 7-8 места

За 9-10 места

За 11-12 места

Состав чемпионов 
Валерий Смирнов, Николай Уланов;
Юрий Дужий, Юрий Заруцкий, Анатолий Окишев, Николай Семёнов;
Валентин Авраменко, Владимир Бедарев, Михаил Григорьев, Юрий Дмитриев, Герман Зырянов, Олег Короленко, Анатолий Нежинский, Геннадий Рыжов, Виктор Суряднов, Юрий Хвостунков.
Тренер: Алексей Ветров.

2-я группа

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли с 31 января по 7 февраля на стадионе «Локомотив» в Чите.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Михайлов («Локомотив»)
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий –

2-я зона

3-я зона

Отборочный турнир команд Свердловской области 
Матчи прошли с 28 ноября по начало декабря на стадионе Красногорской ТЭЦ в Каменск-Уральском. Местный «Металлург», уже имевший право выступать в первенстве РСФСР, играл вне зачёта с целью подготовки к сезону.

Зональный турнир

4-я зона

5-я зона

6-я зона

7-я зона

8-я зона

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финал зоны

Матчи за 3-е место

Финальный турнир 
Матчи прошил с 21 по 29 февраля на стадионе «Труд» в Коркино. Местный «Шахтёр» выступил вне зачёта вместо не приехавшего читинского «Локомотива».
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Анатолий Ханбекян («Труд» Подольск)
 Лучший защитник – Вячеслав Тазов (СКИФ)
 Лучший нападающий – Владимир Долженков (В/ч Чебаркуль)

Ссылки 
 Сезон 1959-60 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый и второй эшелоны. 1947/1948 - 1959/1960. Спартакиада народов СССР 1961/1962 - 1989/1990. Турнир на приз газеты «Советский спорт» 1957/1958 - 1988/1989. Справочник. Москва. 2010.

Хоккей с шайбой